Tieli Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tieli Shi (härad i Kina), Heilongjiang, 
 Tieli (häradshuvudort i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar